Steelbath Suicide — дебютный студийный альбом метал-группы Soilwork. Релиз состоялся 20 мая 1998 года, альбом был выпущен двумя лейблами: Listenable и Century Media. Наряду с основным изданием, существует японское, дополненное двумя бонус-треками: "Disintegrated Skies" и "Burn," кавер на Deep Purple. В 2000 году альбом был переиздан с другой обложкой и дополнен концертной версией "Sadistic Lullabye".

В 1998 году, с приходом в группу бас-гитариста Олы Флинка и клавишника Карлоса Хольмберга, группа отправляется в студию для записи своего дебютного альбома, который увидел свет в мае и получил название «Steelbath Suicide». Выход пластинки повлёк за собой некоторые разногласия в коллективе, в результате которых Soilwork покидают гитарист Людвиг Шварц и барабанщик Джимми Пёрсон, а вместо них приходят молодые талантливые музыканты — Ола Френнинг (являющийся дядей гитаристу Питеру Вичерзу) и Генри Рант.

Альбом - хороший пример корней группы в шведском дет метал. Песня "Demon in Veins" - перезаписанная с демо "Wake Up Call" с измененным текстом в припеве.

Список композиций

Участники записи 
Soilwork
 Бьорн Стрид — вокал
 Питер Вичерз — гитара
 Людвиг Свартц — гитара
 Карлос Хольмберг — клавишные, синтезатор, программирование
 Ола Флинк— бас-гитара
 Джимми Перссон — ударные

Примечания 

Альбомы мелодик-дэт-метала
Альбомы Century Media Records